Platyhypnidium är ett släkte av bladmossor som beskrevs av M.Fleisch.. Enligt Catalogue of Life ingår Platyhypnidium i familjen Brachytheciaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Brachytheciaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Platyhypnidium